Stefan V, född 1239 på ön Csepel, död 1272, var kung av Ungern 1270-1272.

Biografi
Han var son till Bela IV av Ungern, vilken gjorde honom till rex junior 1257 genom att anförtro honom den östra landsdelen. 1259 fick han södra Steierland. Därefter stred Stefan mot sin far, som han ansåg driva en för försiktig politik. Stefan var däremot stridslysten.

1265 vann Stefan kriget och blev den fullmäktige fursten av östra Ungern. 1270 ärvde han tronen.

Kung Stefans viktigaste framgång var att gifta bort sin dotter Maria med Anjouregenten, Karl, kung av Sicilien. Därmed säkerställde han Ungerns framtid efter huset Árpád. 

Stefan V av Ungern hade en syster, Margareta, som helgonförklarades av katolska kyrkan. Hon gav namn åt Margaretenö i Donaus Budapestdel.

Barn
Ladislaus IV av Ungern

Galleri

Referenser 

Ungerns regenter
Huset Árpád
Män
Födda 1239
Avlidna 1272
Personer i Ungern under 1200-talet